Gustav-Adolf-Kirchen sind evangelische Kirchengebäude, die nach König Gustav II. Adolf von Schweden benannt sind.

Deutschland 
 Gustav-Adolf-Kirche (Beinerstadt) (Thüringen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Berlin) in Charlottenburg
 Gustav-Adolf-Kirche (Dernbach)
 Gustav-Adolf-Kirche (Düsseldorf) in Gerresheim
 Gustav-Adolf-Kirche (Dietesheim)
 Gustav-Adolf-Kirche (Emsdetten)
 Gustav-Adolf-Kirche (Erfurt) in Herrenberg
 Gustav-Adolf-Kirche (Bad Schönborn) in Mingolsheim
 Gustav-Adolf-Kirche (Frankfurt am Main) in Frankfurt-Niederursel
 Gustav-Adolf-Kirche (Frei-Weinheim)
 Gustav-Adolf-Kirche (Friedrichswerth)
 Gustav-Adolf-Kirche (Gieboldehausen)
 Gustav-Adolf-Stabkirche in Goslar (Niedersachsen)
 Gustav-Adolf-Stabkirche in Hahnenklee (Oberharz)
 Gustaf Adolfskyrkan (Hamburg), schwedische Kirche
 Gustav-Adolf-Kirche (Hanau)
 Gustav-Adolf-Kirche (Heusenstamm)
 Gustav-Adolf-Kirche (Hüttenfeld), Hessen
 Gustav-Adolf-Kirche (Kempen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Kerkwitz)
 Gustav-Adolf-Kirche (Klein-Krotzenburg)
 Gustav-Adolf-Kirche (Kleinkeula)
 Gustav-Adolf-Kirche (Leinhausen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Lindenthal) bei Leipzig
 Gustav-Adolf-Kirche (Mellrichstadt)
 Gustav-Adolf-Kirche (Meppen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Mainz-Amöneburg)
 Gustav-Adolf-Gedenkkirche Meuchen
 Gustav-Adolf-Kirche (Ahornis), Stadt Münchberg (Bayern)
 Gustav-Adolf-Kirche München-Ramersdorf
 Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg
 Gustav-Adolf-Kirche (Ober-Roden)
 Gustav-Adolf-Kapelle in Offenbach-Bieber, heute Lutherkirche
 Gustav-Adolf-Kirche (Recklinghausen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Rodersdorf)
 Gustav-Adolf-Kirche in Schifferstadt
 Gustav-Adolf-Kirche (Schortens) in Schortens
 Gustav-Adolf-Gedächtniskirche (Schweinfurt) in Schweinfurt
 Gustav-Adolf-Kirche (Seußen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Affolterbach), Gemeinde Wald-Michelbach (Hessen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Weiskirchen)
 Gustav-Adolf-Kirche (Wörpen)

Österreich 
 Gustav-Adolf-Kirche Leoben
 Gustav-Adolf-Kirche in Linz
 Gustav-Adolf-Kirche (Voitsberg)
 Gustav-Adolf-Kirche (Weiz)
 Gustav-Adolf-Kirche (Wien)

Polen 
 Gustav-Adolf-Kirche (Breslau) in Breslau
 Gustav-Adolf-Kirche in Duszniki-Zdrój (Bad Reinerz), von 1846, damals älteste Gustav-Adolf-Kirche in Deutschland

Schweden 
 Gustav-Adolf-Kirche (Borås)
 Dom zu Göteborg
 Gustav-Adolf-Kirche (Habo)
 Gustav-Adolf-Kirche (Hagfors)
 Gustav-Adolf-Kirche (Helsingborg)
 Gustav-Adolf-Kirche (Stockholm)
 Gustav-Adolf-Kirche (Sundsvall)
 Gustav-Adolf-Kirche (Viby)

Tschechien 
 Gustav-Adolf-Kirche (Chomutov)

Vereinigtes Königreich 
 Gustav-Adolf-Kirche (Liverpool) in Liverpool, skandinavische Seemannskirche

Liste (Kirchengebäude nach Person)